Port lotniczy Thornhill